Pierre Petrovitch Bagration-Gruzinsky (géorgien : პეტრე გრუზინსკი), dit Pierre II de Géorgie, est un poète géorgien et un grand artiste de la RSS de Géorgie.

Biographie 
Né le  en Géorgie, alors en Union soviétique, Pierre Gruzinsky était le fils du Prince Papuna Alexandrovitch Bagration-Gruzinsky et de sa première épouse, une Oboladzé, ou bien alors de sa seconde épouse, Thamar Alexandrovna Dekanozichvili, qui était de quarante ans sa cadette. En 1939, à la mort de son frère aîné Constantin, Pierre devint Prétendant au trône de Géorgie mais dut bientôt faire face à la proclamation de son cousin éloigné d'Espagne Irakli Bagration-Mukhransky en tant que Roi titulaire de Géorgie. Il fut alors abandonné par une grande partie de ses partisans qui lui préférèrent le Duc de Moukhran.

Pierre Gruzinsky était également connu pour ses talents de poète et il composa plusieurs chansons lyriques avec Georges Tsabadzé et Gyia Kanchéli. Il fut un des réalisateurs de la célèbre comédie soviétique Mimino (1977). Pierre Gruzinsky est mort le , sept ans avant l'indépendance de son pays pour laquelle il se battait activement.

Famille 
Pierre Gruzinsky avait épousé en 1939 Kéthévane Filimonovna Siradzé de qui il n'eut pas d'enfants. Il se remaria le  avec Liya Dimitrievna Mgeladzé. Il eut de cette seconde union trois enfants:
Dali Petrovna Bagration-Gruzinskaya (), épouse Bruno Babunachvili puis Zurab Vakhtangovitch Kurachvili (sans postérité)
Mzevinar Petrovna Bagration-Gruzinskaya ()
Nugzar Petrovitch Bagration-Gruzinsky ()

Pierre Petrovitch
Prince géorgien
Naissance en mars 1920
Naissance à Tbilissi
Naissance en république démocratique de Géorgie
Décès en août 1984
Décès à Tbilissi
Décès en RSS de Géorgie
Décès à 64 ans
Pierre Petrovitch
Poète géorgien
Prétendant au trône de Géorgie
Prétendant au trône de Géorgie (branche Bagration-Gruzinsky)